

Italia
 Montemaggiore al Metauro – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino.
 Montemaggiore Belsito – comune italiano nella città metropolitana di Palermo.
 Montemaggiore di Predappio – frazione del comune di Predappio in provincia di Forlì-Cesena.
 Montemaggiore – frazione di Taipana in provincia di Udine
 Montemaggiore – frazione di Montelibretti in provincia di Roma
 Montemaggiore – incontrada infeudata alla famiglia Manca, nella provincia di Sassari, lambente i comuni di Thiesi, Cheremule e Bessude
 Montemaggiore (o Monte Maggiore) – luogo della battaglia di Montemaggiore del 1041, presso Ascoli di Puglia

Francia
 Montemaggiore – villaggio e sede comunale di Montegrosso nell'Alta Corsica

Pagine correlate 
 Monte Maggiore